

demografie 
 William Blackstone

economie 
 Blackstone Group

geografie 
 Blackstone (Virginia)
 Blackstone (Massachusetts)
 Blackstone (rivier)